

Geografia 

 West o Far West – regione occidentale, approssimativamente a ovest del fiume Mississippi
 West – regione censuaria occidentale
 West – città della Contea di Holmes, Mississippi
 West – città della Contea di McLennan, Texas

Musica 
 West – album di Mark Eitzel del 1997
 The West – album dei Matmos del 1999
 West – album di Lucinda Williams del 2007

Persone

Altro 
 West – marca di sigarette
 Sindrome di West – forma di epilessia
 Far West – film del 1964
 West – quotidiano sulle politiche sociali

Pagine correlate 
 Far West
 Selvaggio west
 Wild West

Altri progetti